Hans Wiechmann ist der Name folgender Personen

* Hans-Gerd Wiechmann (* 1949), deutscher Politiker (Republikaner, NPD, DVU)
 Hans-Wilhelm Wiechmann (* um 1950), deutscher Mediziner 

Siehe auch:
 Hans Wichmann